Il doppio  dell'Ethias Trophy 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Johan Brunström e Ken Skupski erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Brunström ha fatto coppia con Raven Klaasen, mentre Skupski con Jamie Delgado.

Tomasz Bednarek e Jerzy Janowicz hanno battuto in finale 7–5, 4–6, [10–2] Michaël Llodra e Édouard Roger-Vasselin.

Teste di serie

  Michaël Llodra /  Édouard Roger-Vasselin (finale)
  Paul Hanley /  Christopher Kas (primo turno)

  Jamie Delgado /  Ken Skupski (primo turno)
  Johan Brunström /  Raven Klaasen (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Ethias Trophy 2012